Альфред Корт Хэддон (; 24 мая 1855, Лондон — 20 апреля 1940, Кембридж) — британский антрополог, этнолог и биолог. Доктор наук (Sc.D., 1897), член Королевского и Королевского географического обществ. Наиболее известен исследованиями островов Торресова пролива и их населения. Работая на этих островах в 1898 году, он сделал ценные аудиозаписи, относящиеся к людям и животным и оцифрованные уже в XXI веке. Также изучал Австралию и Борнео. Хэддон оказал влияние на нескольких крупных антропологов.

Биография

Ранние годы 
Получил образование в Великобритании, изучал зоологию. Морскую биологию некоторое время штудировал в Неаполе, Италия. Затем был профессором зоологии в Дублине (в Ирландии, в его время часть Британской Империи).

Экспедиции 
Благодаря ранее опубликованным работам Хэддон был приглашён в состав экспедиции на острова Торресова пролива. Исследователи провели на островах год, а также посетили Борнео. Он провёл обширные исследования островов и местных аборигенов, антропологически близких к папуасам, первым обратив внимания на многие аспекты их материальной культуры. Учёный настаивал (и предпринял массу практических усилий в этом направлении), что наследие аборигенов должно быть зафиксировано и сохранено до того, как цивилизация поглотит и ассимилирует их. Часть вывезенных экспедицией в метрополию экспонатов хранится в Британском музее, другие в Музее археологии и антропологии в Кембриджском университете.

В ходе проработки материалов, полученных в результате экспедиции на Борнео, совместно с другим британским учёным — этнологом и зоологом Чарльзом Хоузом — ввёл в научный оборот понятие «клемантаны» в качестве обобщающего названия для группы близких по хозяйственному и этнокультурному укладу даякских народностей этого острова.

Также он вместе с дочерью совершил продуктивное путешествие по Папуа — Новой Гвинее.

Поздние годы 
В конце жизни учёный наслаждался признанием своих заслуг и охотно консультировал других антропологов, а также миссионеров и студентов. Он стал членом обоих королевских обществ и смог, наконец, заняться составлением оставшихся отчётов о своих экспедициях, которые ранее был вынужден откладывать из-за напряжённого графика.  

Занимал пост президента Британского фольклорного общества в 1918—1920 гг.

Хэддон продолжал публиковать новые работы, был почётным хранителем большой коллекции материалов с Новой Гвинеи и фотографического архива, также он занимался развитием антропологии и помощью молодым людям, желавшим преуспеть на этом поприще, ради работ которых нередко откладывал свои собственные.

Педагогическая деятельность 
На протяжении многих лет преподавал в Кембриджском университете. Среди его учеников, в частности, Бернард Дикон и Камилла Уэджвуд.

Личная жизнь 
Имел жену (сестра друга, брак с 1883), скончавшуюся в 1937 году, сына и двух дочерей. Дочь Кейтлин (1888—1961) стала известным зоологом.

Избранные работы 
 An Introduction to Embryology (1887)
 Decorative art of New Guinea (1894)
 The Reports of the Cambridge Expedition to Torres Straits

Примечания

Ссылки 
 
 The Recordings of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits. Эти записи были включены в National Film and Sound Archive Sounds of Australia registry в 2011.
 Записи на восковых цилиндрах British Library

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Христа
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Антропологи Великобритании
Президенты Королевского антропологического института
Президенты Фольклорного общества